Telepu~lesei
Települések listái országok szerint